As Guerras Russo-Ucranianas são conflitos armados opondo os estados ou movimentos nacionalistas Ucranianos e os estados Russos,  que têm ocorrido desde os tempos da Rússia de Kiev (Alta Idade Média) até ao presente.

Pelo lado ucraniano, a maioria das guerras visou defender a independência. Pelo lado russo, obter controlo sobre território da Ucrânia.

Cronologia das Guerras Russo-Ucranianas

O Hetmanato Cossaco 

 A Guerra Moscovita-Ucraniana (1658-1659) ocorreu entre o estado cossaco do hetman Ivan Vyhovskyi e o Czarado da Moscóvia, que enviou tropas dos príncipes Aleksey Trubetskoy e Grigory Romodanovsky para a Ucrânia.
 Batalha de Konotop
 A Guerra Moscovita-Ucraniana (1660–1663) ocorreu dentro do quadro da Guerra Moscovita-Polaca (1654–1667), tendo oposto o cossaco da Zaporiyia Yurii Khmelnytskyi ao Czarado da Moscóvia.
 A rendição do exército moscovita do voivoda Vasily Sheremetev em 23 de outubro de 1660, após a Batalha de Chudnov.
 Batalha de Buzhyn (1662)
 A Guerra Moscovita-Ucraniana (1674-1676) foi o conflito que opôes Petro Doroshenko contra o estado de Moscovo.
 A marcha de Petro Doroshenko na Ucrânia da Margem Esquerda. 8 de junho de 1668: proclamação de Petro Doroshenko como hetman de toda a Ucrânia.
 O exército moscovita de 30.000 homens e os regimentos de Ivan Samoilovych sitiaram Chyhyryn em 1676. O fim da campanha militar contra Petro Doroshenko.
  A Grande Guerra do Norte (1700-1721)
 A Marcha de Pylyp Orlyk na Ucrânia da Margem Direita

Ucrânia como parte do Império Russo 

 Supressão da revolta de Haidamak — Koliivshchyna em 1768.
  Destruição do Sich de Zaporiyia em 1775.
 Insurreição dos cossacos de Kiev em 1855, durante a Guerra da Criméia

República Popular da Ucrânia 

 Guerra Soviético-Ucraniana em 1917-1922

Ucrânia após a independência da URSS 

 Guerra Russo-Ucraniana (desde 2014) resultou da intervenção militar da Federação Russa em território da Ucrânia
 Guerra na região de Donbas
 Invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022

Referências 

Guerras de independência
Relações entre Rússia e Ucrânia
Relações militares entre Rússia e Ucrânia
Rússia
Ucrânia